

Wojskowość 
 Miotacz bomb głębinowych – broń służąca do zwalczania okrętów podwodnych przez okręty nawodne 
 Miotacz kamieni, periera – dawne działo okrętowe, strzelające kulami kamiennymi z okresu XV-XVII wieku
 Miotacz min, moździerz – rodzaj działa strzelającego stromotorowo
 Miotacz ognia – broń wyrzucająca w kierunku przeciwnika strumień zapalonej mieszanki
 Miotacz ognia ROKS-3 – radziecki plecakowy miotacz ognia
 Miotacz ognia RPO Ryś – radziecki rakietowy miotacz ognia
 Miotacz ognia RPO Trzmiel – radziecki/rosyjski rakietowy miotacz ognia
 Miotacz ognia Type 100 – japoński miotacz ognia
 Miotacz ognia wzór K – plecakowy miotacz ognia produkowany podczas II wojny światowej w okupowanej Polsce w warsztatach Armii Krajowej
 Atlatl – miotacz oszczepów, broń stosowana od czasów górnego paleolitu
 Miotacz rakietowych bomb głębinowych – rakietowa bomba głębinowa przeznaczona do zwalczania celów podwodnych
 Granatnik-miotacz ognia M202 – amerykański czterolufowy rakietowy granatnik-miotacz ognia
 Flammpanzer 38(t) – niemiecki samobieżny miotacz ognia na podwoziu działa samobieżnego Hetzer 
 Hedgehog – wieloprowadnicowy miotacz rakietowych bomb głębinowych do zwalczania okrętów podwodnych przez okręty nawodne
 Nebelwerfer (Miotacz mgły) – niemieckie wieloprowadnicowe wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych z okresu II wojny światowej

Sport 
 Miotacz (pitcher) – pozycja w baseballu
 Lekkoatleta wykonujący pchnięcie kulą